«Сын» — советский двухсерийный телевизионный фильм 1987 года.

Сюжет 
Ваня Погорелов учится в обычной провинциальной школе и сверстники не раз уже насмехались над его увлечением — он всё свободное время занимается рисованием. Ему помогает советами и наставлениями местный художник Костючко, человек чудаковатый, но честный и талантливый. Ванин отец верит в сына, он тоже понимает, что в жизни есть место искусству. Однажды в их городок приезжают тележурналисты снимать репортаж о сельской жизни, и режиссёр группы замечает талант мальчика. Вернувшись в Москву, он показывает рисунки Ивана своему знакомому, преподавателю художественной школы и тот соглашается, что мальчишке нужно серьёзно учиться. Приглашение в столичную спецшколу для одарённых художников становится сюрпризом для всей семьи, отец настаивает, чтоб Ваня поехал и постарался раскрыть свой талант.

Пока Ваня осваивается в Москве, его отец разрабатывает агрегат для уборки свёклы, за что удостаивается награды и едет для получения в Москву. Но так случается, что отец Ивана сталкивается с равнодушием к своему изобретению, которым гордился и искренне верил в его нужность и важность, — на деле оказывается, что награда и хвалебные слова не что иное, как обычная показуха. У отца наступает некий перелом в душе, он осознаёт, что его жизненные принципы и идеалы никому не нужны и не интересны. Встреча с сыном в Москве расставляет в их жизни всё по местам. Мальчик понимает, что отец может «сломаться», что он может потерять интерес к жизни, к изобретательству, ко всему тому, чем жил и горел. Иван осознаёт, что не может оставить отца в таком состоянии, что кроме него никто не поддержит его в достаточной степени. И мальчик принимает ответственное и трудное для себя решение — он отказывается от учёбы в московской школе, возвращается домой, понимая, что должен быть рядом с отцом, что это и есть для него сейчас самое главное.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Николай Субботин
 Сценарист — Алексей Тимм
 Операторы — Владимир Брусин, Валентин Халтурин
 Художник — Валентина Брусина
 Композитор — Анатолий Киселёв
 Звукооператор — Серафим Сычёв

Телефильмы по алфавиту
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1987 года
Фильмы ТО «Экран»
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке